
Termin -{NMB}- ima više značenja.

 Neuromedin B, neuropeptid
 Novo metilensko plavo (), organska boja